Rossmäßler, Roßmäßler oder Rosmaesler ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Adolf Roßmäßler (1806–1867), deutscher Naturforscher, Politiker und Schriftsteller
 Franz A. Roßmäßler, deutscher Chemiker und Autor 
 Friedrich Roßmäßler (1775–1858), deutscher Kupferstecher